Markus Reiterberger (Trostberg, Alemania, 9 de marzo de 1994) es un piloto profesional de motociclismo que corre en el Campeonato Mundial de Superbikes.

En 2007 y 2008 fue un competidor de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, en 2010 fue campeón en la Copa Alemana Yamaha y en 2013 y 2015 ganó el Campeonato IDM Superbike. En 2016 es piloto regular del Althea BMW Racing Team en el Campeonato Mundial de Superbikes a bordo de una BMW S1000RR.

Resultados

Red Bull MotoGP Rookies Cup

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Por temporada

Carreras por año
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Campeonato Mundial de Superbikes

Por temporada 

 * Temporada en curso.

Carreras por año
(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en MotoGP.com
 

Pilotos de motociclismo de Alemania